Franciaország
Nieul, település Franciaországban, Haute-Vienne megyében
Nieul-sur-l’Autise, település Franciaországban, Vendée megyében
Nieul-le-Dolent, település Franciaországban, Vendée megyében
Nieul-sur-Mer, település Franciaországban, Charente-Maritime megyében
Nieul-lès-Saintes, település Franciaországban, Charente-Maritime megyében
Nieul-le-Virouil, település Franciaországban, Charente-Maritime megyében